Blázquez ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Blázquez (* 1986), andorranischer Fußballspieler
 Fátima Blázquez (* 1975), spanische Radrennfahrerin
 Javier Chércoles Blázquez (* 1964), Direktor im Modesektor, Hochschullehrer und Krisenberater bei humanitären Katastrophen
 Joaquín Blázquez (* 2001), argentinisch-italienischer Fußballtorwart
 Leopoldo Blázquez Margáin (1880–1950), mexikanischer Botschafter
 Pedro Bautista Blázquez (LThK)
 Ricardo Blázquez (* 1942), spanischer Erzbischof